Linares ist der Name folgender geographischer Orte:
 Provinz José María Linares, Provinz im Departamento Potosí, Bolivien
 Colonia Linares, Ortschaft in der Provinz Aniceto Arce, Bolivien
 Linares (Chile), Stadt in der Región del Maule, Chile
 Provinz Linares, Provinz in der Región del Maule, Chile
 Bistum Linares (Chile), Suffraganbistum des Erzbistums Santiago de Chile, Chile
 Linares (Charente), Gemeinde im Departement Charente, Frankreich
 Linares (Kolumbien), Gemeinde im Departement Nariño, Kolumbien
 Linares (Mexiko), Stadt im Bundesstaat Nuevo León, Mexiko
 Municipio Linares Verwaltungseinheit im Bundesstaat Nuevo León, Mexiko
 Bistum Linares (Mexiko), Bistum im Municipio Linares, Mexiko
 Linares, Stadt in Andalusien, Spanien
 Linares (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Liñares, Dorf in der Gemeinde Pedrafita do Cebreiro, Galicien, Spanien
 Linares, Dorf in der Gemeinde Ribadesella, Asturien, Spanien, siehe Parroquias von Ribadesella#Linares
 Linares (Napo), Parroquia rural im Kanton El Chaco der ecuadorianischen Provinz Napo

Linares ist der Name folgender Flüsse:
 Linares (Fluss, La Rioja), Fluss in der Provinz La Rioja, Spanien
 Rio Linares (Teruel), ein Fluss in den Provinzen Teruel und Castellón, Spanien

Linares ist der Familienname folgender Personen:
 Arsenio Linares y Pombo (1848–1914), spanischer General und Kriegsminister 
 Adris Linares, Schweizer Baseballspieler
 Carlos Linares (* 1991), venezolanischer Radrennfahrer
 Carmen Linares (* 1951), spanische Flamenco-Sängerin
 Diego Linares (* 1993), mexikanischer Eishockeyspieler
 Emilio Herrera Linares (1879–1967), spanischer Militäringenieur, General, Minister und Physiker
 Fernando Borrego Linares (1955–2002), kubanischer Songschreiber und Sänger, siehe Polo Montañez
 Francisco de Paula Linares Alcántara (1825–1878), Präsident Venezuelas 1877–1878
 François de Linares (1897–1955), französischer General
 Jorge Linares (* 1985), venezolanischer Boxer
 José Antonio González Linares (* 1946), spanischer Radrennfahrer
 José María Linares (1808–1861), Präsident Boliviens 1857–61 
 Kike Linares (* 1999), spanisch-philippinischer Fußballspieler
 María Linares (* 1970), kolumbianische Aktionskünstlerin
 Marina Linares (* 1967), deutsche Kunstwissenschaftlerin
 Natalia Liñares (* 2003), kolumbianische Sprinterin
 Olga Linares, panamaische Anthropologin 
 Omar Linares (* 1967), kubanischer Baseballspieler
 Ramón Antonio Linares Sandoval (* 1936), venezolanischer Priester
 Rebeca Linares (* 1983), spanische Porno-Darstellerin